Division 1 i innebandy för herrar 1990/1991 var Sveriges högsta division i innebandy för herrar för säsongen 1990/1991. Division 1 bestod av sex serier (norra, nordöstra, västra, östra, sydvästra och södra) som vardera bestod av 8 lag. De två främsta i varje serie gick vidare till SM-slutspel, medan de två sämsta i varje serie flyttades ner. IBK Lockerud blev svenska mästare efter finalseger mot Tomasgårdens IF med 2-1 i matcher.

Sluttabeller

Division 1 norra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 nordöstra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 västra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 östra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 sydvästra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 södra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

SM-slutspel

Kvartsfinalkval
9 februari 1991: Balrog IK-Teknikums IF 6-2
9 februari 1991: Pixbo IBK-KFUM Örebro 5-14
10 februari 1991: KFUM Örebro-LUGI IK 5-2
10 februari 1991: Teknikums IF-Umeå IBK 3-7
16 februari 1991: Umeå IBK-Balrog IK 5-4

Kvartsfinaler
23 februari 1991: Sjöstads IF-FK Luleå 9-6
24 februari 1991: Haninge IBK-Jönköpings IK 2-4
24 februari 1991: Tomasgårdens IF-Umeå IBK 8-7 (sudden death)
24 februari 1991: KFUM Örebro-IBK Lockerud 7-3
2 mars 1991: Jönköpings IK- Haninge IBK 3-4
2 mars 1991: Umeå IBK-Tomasgårdens IF 3-6 (Tomasgårdens IF vidare med 2-0 i matcher)
2 mars 1991: IBK Lockerud-KFUM Örebro 6-4
2 mars 1991: FK Luleå-Sjöstads IF 4-3
3 mars 1991: Jönköpings IK-Haninge IBK 6-5 (Jönköpings IK vidare med 2-1 i matcher)
3 mars 1991: IBK Lockerud-KFUM Örebro 3-2 (IBK Lockerud vidare med 2-1 i matcher)
3 mars 1991: FK Luleå-Sjöstads IF 1-0 (FK Luleå vidare med 2-1 i matcher)

Semifinaler
9 mars 1991: IBFK Lockerud-Jönköpings IK 3-4 (sudden death)
9 mars 1991: Tomasgårdens IF-FK Luleå 6-5 (sudden death)
16 mars 1991: Jönköpings IK-IBK Lockerud 1-3
16 mars 1991: FK Luleå-Tomasgårdens IF 6-2
17 mars 1991: FK Luleå-Tomasgårdens IF 3-4 (sudden death) (Tomasgårdens IF vidare med 2-1 i matcher)
17 mars 1991: Jönköpings IK-IBK Lockerud 3-5 (IBK Lockerud vidare med 2-1 i matcher)

Finaler
6 april 1991: Tomasgårdens IF-IBK Lockerud 3-4
13 april 1991: IBK Lockerud-Tomasgårdens IF 3-5
14 april 1991: IBK Lockerud-Tomasgårdens IF 7-4 (IBK Lockerud svenska mästare med 2-1 i matcher)

Källor
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015

Externa länkar

Sport i Sverige 1990
Sport i Sverige 1991
1990
Innebandysäsongen 1990/1991